The Night of the Hunter (La morte corre sul fiume) – Romanzo del 1953 bestseller di Davis Grubb
 La morte corre sul fiume – Film del 1955 di Charles Laughton tratto dal romanzo omonimo